Detta är en lista över fyrar i Åbolands skärgård, dvs väster och norr om Hangö udd fram till Skiftet i väster samt till Nystad i norr. Av utrymmesskäl har bara sektorfyrar tagits med.

Källor

Fyrar i Finland
Åbolands skärgård
Listor med anknytning till Finland